Ада́мовка — топоним:

Белоруссия 
 Адамовка — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Адамовка — деревня в Чашникском районе Витебской области, Краснолукский сельсовет.
 Адамовка — деревня в Чашникском районе Витебской области, Латыголичский сельсовет.
 Адамовка — деревня в Речицком районе Гомельской области.

Россия 
 Адамовка — исчезнувший посёлок в Суетском районе Алтайского края.
 Адамовка — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Адамовка — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Адамовка — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Адамовка — посёлок в Советском районе Курской области.
 Адамовка — посёлок в Адамовском районе Оренбургской области.
 Адамовка — село в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Адамовка — река в России, протекает в Оренбургской области.

Украина 
 Адамовка — село в Барском районе Винницкой области.
 Адамовка — село в Гайсинском районе Винницкой области.
 Адамовка — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Адамовка — село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Адамовка — село в Ратновском районе Волынской области.
 Адамовка — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Адамовка — село в Славянском районе Донецкой области.
 Адамовка — село в Барановском районе Житомирской области.
 Адамовка — село в Радеховском районе Львовской области.
 Адамовка — село в Врадиевском районе Николаевской области.
 Адамовка — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Адамовка — село в Ивановском районе Одесской области.
 Адамовка — село в Любашёвском районе Одесской области.
 Адамовка — село в Березновском районе Ровненской области.
 Адамовка — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Адамовка — село в Виньковецком районе Хмельницкой области.
 Адамовка — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.
 Адамовка — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Адамовка — посёлок в Жашковском районе Черкасской области.
 Адамовка — село в Борзнянском районе Черниговской области.
 Адамовка — село в Носовском районе Черниговской области.
 Адамовка — до 1963 года название села Весёлое в Пулинском районе Житомирской области.

См. также 
 Старая Адамовка
 Пустош-Адамовка